Sävetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sävetjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Sävetjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 
Sävetjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (17,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn